Lescrofulària de ca menorquina (Scrophularia canina ramosissima) és una variant endèmica menorquina de l'escrofulària de ca (Scrophularia canina L.). Es pot trobar, per exemple, a la cala Mesquida, i en general viu en arenals costaners de l'illa. La seva floració és entre juny i setembre. Aquesta planta, cuita, s'usava tradicionalment per a curar la sarna dels gossos.

Referències 

Escrofulariàcies
Plantes endèmiques de les Illes Balears
Natura de Menorca